Jan Potocki (ok. 1552-1611) – generał ziem podolskich, wojewoda bracławski
 Jan Potocki (zm. 1627) – starosta tłumacki
 Jan Teodoryk Potocki (ok. 1608-1664) – podkomorzy halicki, działacz różnowierczy, tłumacz
 Jan Potocki (1619–1681) – rotmistrz wojsk koronnych, podczaszy chełmski, stolnik bielski
 Jan Potocki (zm. 1675) – poseł, wojewoda bracławski, pułkownik królewski
 Jan Kanty Potocki (1693-1744) – kasztelan bracławski, ojciec Teodora (1730-1812), wojewody bełskiego i Joachima Karola (zm. 1791), podczaszego wielkiego litewskiego i konfederata barskiego
 Jan Potocki (ok. 1751-po 1799) – starosta kaniowski
 Jan Potocki (1761–1815) – podróżnik, publicysta, działacz i pisarz polityczny, historyk, literat
 Jan Nepomucen Eryk Potocki (zm. po 1815) – poseł, brygadier kawalerii narodowej
 Jan Alojzy Potocki (1776-1854) – właściciel Korca, Boćków
 Jan Nepomucen Potocki (1867-1942) – właściciel Zakładu Zdrojowego w Rymanowie, poseł, działacz społeczny